Hicham Safini est un caricaturiste marocain né à Rabat le .

Marxiste très orthodoxe et tres gentil dans son idéologie, il a tenu beaucoup de rubriques dans de nombreux journaux marocains et étrangers : Paris Match, Le Journal Hebdomadaire, Assabah et le magazine Ma'loul.

Naissance à Rabat
Naissance en juin 1984
Caricaturiste
Artiste contemporain marocain